Agnieszka Rzymianka (zm. 304) – męczennica z czasów rzymskich
 Agnieszka z Poitiers (zm. przed 589) – zakonnica
 Agnieszka z Asyżu (1198-1253) – klaryska
 Agnieszka Przemyślidka zwana też Czeską lub z Pragi (1205-1282) – czeska królewna, klaryska
 Agnieszka z Montepulciano (1268-1317) – włoska dominikanka
 Agnieszka z Aislingen (zm. 1504) – pustelnica (rekluza)
 Agnieszka Lê Thị Thành (Agnieszka Ðê) (1781-1841) – wietnamska męczennica
 Agnieszka Kim Hyo-ju (1816-1839) – koreańska męczennica
 Agnieszka Cao Guiying (1821-1856) – chińska męczennica

Zobacz też: Błogosławiona Agnieszka